Giełda samochodowa
 gazeta "Auto Giełda Dolny Śląsk" (d. "Autogiełda Dolnośląska")